The General puede referirse a:

 The General, película de 1998; o
 El maquinista de La General (The general), película de 1928.